Hofmannsolfågel (Cinnyris hofmanni) är en fågel i familjen solfåglar inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Den förekommer enbart i östra Tanzania (från floderna Ruvu och Pangani till Morogororegionen). Den betraktas ofta som en underart till malawisolfågel (C. shelleyi).

Status 
Internationella naturvårdsunionen IUCN erkänner den inte som egen art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Namn 
Fågelns svenska och vetenskapliga artnamn hedrar en H. Hofmann, samlare av specimen i Tyska Östafrika.

Referenser

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Solfåglar
Fåglar i etiopiska regionen
Endemiska fågelarter i Tanzania